Gåsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsskär, Houtskär, Åboland, 
 Gåsskär, Korpo, Åboland, 
 Gåsskär, Nagu, Åboland, 
 Gåsskär, Kimitoön, Åboland,

Åland 

 Gåsskär (öster Vårdö, Åland), 
 Gåsskär (Kökar, Åland), 
 Gåsskär (Finström, Åland), 
 Gåsskär (Föglö, Åland), 
 Gåsskär (söder Vårdö, Åland), 
 Gåsskär (Eckerö, Åland),

Se även
Gåsskären
Gåsören
Lilla Gåsskär
Stora Gåsskär

Robotskapade Finlandförgreningar